Новоивановка или Ново-Ивановка — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Новоивановка — село в Кедабекском районе.

Белоруссия 
 Новоивановка — упразднённая деревня в Ветковском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Новоивановка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Новоивановка — до 1993 года название села Жетыбай Байзакского района Жамбылской области.

Россия 
 Алтайский край
 Новоивановка — село в Шипуновском районе.
 Новоивановка — исчезнувший посёлок в Суетском районе.
 Новоивановка — исчезнувшее село в Хабарском районе.

 Амурская область
 Новоивановка — село в Свободненском районе.

 Башкортостан
 Новоивановка — деревня в Давлекановском районе.
 Новоивановка — деревня в Ишимбаевском районе.
 Новоивановка — деревня в Стерлибашевском районе.

 Белгородская область
 Новоивановка — село в Волоконовском районе.

 Воронежская область
 Новоивановка — хутор в Кантемировском районе.

 Забайкальский край
 Новоивановка — село в Балейском районе.
 Новоивановка — село в Приаргунском районе.

 Кемеровская область
 Новоивановка — деревня в Тисульском районе.

 Красноярский край
 Новоивановка — село в Краснотуранском районе.

 Курская область
 Новоивановка — посёлок в Глушковском районе.
 Новоивановка — деревня в Рыльском районе.
 Новоивановка — село в Суджанском районе.

 Новосибирская область
 Новоивановка — деревня в Карасукском районе.
 Новоивановка — прежнее название посёлка Кукушкино в Коченёвском районе.

 Омская область
 Новоивановка — деревня в Нижнеомском районе.
 Новоивановка — деревня в Нововаршавском районе.
 Новоивановка — деревня в Русско-Полянском районе.

 Ростовская область
 Новоивановка — село в Зерноградском районе.
 Новоивановка — хутор в Миллеровском районе.

 Саратовская область
 Новоивановка — деревня в Пугачёвском районе, упразднена в 2018 г.

 Тюменская область
 Новоивановка — деревня в Ишимском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новоивановка — село в Красногвардейском районе.
 Новоивановка — село в Красноперекопском районе.
 Ново-Ивановка — исчезнувшее село в Ленинском районе.
 Новоивановка — село в Нижнегорском районе.
 Новоивановка — село в Черноморском районе.
 Ново-Ивановка — название села Ивановка в Симферопольском районе до его слияния в 1948 году с селом Джанатай.

Украина 
 Днепропетровская область
 Новоивановка — село в Апостоловском районе.
 Новоивановка — село в Васильковськом районе.
 Новоивановка — село в составе города Кривой Рог.
 Новоивановка — село в Криворожском районе.
 Новоивановка — село в Магдалиновском районе.
 Новоивановка — село в Никопольском районе.
 Новоивановка — село в Пятихатском районе.

 Донецкая область
 Новоивановка — село в Амвросиевском районе.

 Запорожская область
 Новоивановка — село в Бердянском районе.
 Новоивановка — село в Весёловском районе.
 Новоивановка — село в Гуляйпольском районе.
 Новоивановка — село в Ореховском районе.
 Новоивановка — село в Приазовском районе.

 Луганская область 
 Новоивановка — село в Попаснянском районе.

 Николаевская область 
 Новоивановка — село в Баштанском районе.

 Одесская область 
 Новоивановка — село в Ананьевском районе.

 Полтавская область 
 Новоивановка — село в Хорольском районе.

 Сумская область 
 Новоивановка — село в Белопольском районе.

 Харьковская область
 Новоивановка — село в Близнюковском районе.
 Новоивановка (быв. Коммунарка) — село в Кегичёвском районе.

 Херсонская область
 Новоивановка — село в Геническом районе.

 Хмельницкая область
 Новоивановка — село в Теофипольском районе.

См. также